Ivančica (biljni rod), trajna zeljasta biljka (Leucanthemum) iz porodice glavočika (Compositae)
 Ivančica (ime), žensko ime
 Ivanščica (ponegdje i Ivančica), planina u Hrvatskom zagorju
 URIHO, bivša zaštitna radionica Ivančica, ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invalidnošću iz Zagreba